Андреа да Барберино (букв. «Андреа из Барберино», настоящее имя Андреа Мангиаботти или Менгаботти, , , ок. 1370—1432) — итальянский писатель.

Биография 
Родился в Барберино-Валь-д’Эльса близ Флоренции. По профессии был певцом, как он сам упоминает, но неясно, то ли уличным певцом, то ли церковным певчим.

Творчество 
Андреа перелагал в итальянскую прозу французские эпические песни: «Аспрамонт», «Угоне д’Алверниа», «Нарбоннские истории», «Айолфо дель Барбиконе», последние исследования атрибутируют ему также «Ринальдо».

Самые известные и самые характерные книги Андреа да Барберино — «Гверино по прозвищу Горемыка» и «Французские короли», ставшие народными книгами и дошедшие в таком качестве почти до наших дней (Антонио Грамши пишет о «Гверино» с таким же раздражением, как Некрасов о «милорде глупом»). «Французские короли» стали первоисточником русской лубочной «Повести о Бове Королевиче».

Примечания

Ссылки 

 Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993, с. 61-68.
 ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 4 т. Т.1: Средние века / Под ред. М. Л. Андреева, Р. И. Хлодовского. — Москва: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. — Глава десятая. ГОРОДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ТРЕЧЕНТО
 Gloria Allaire, Andrea da Barberino and the Language of Chivalry, 1997.

Итальянские писатели
Писатели Италии
Писатели Возрождения
Писатели XV века